Schwarzer Mond steht für:
 Schwarzer Mond, in der Astrologie erdfernster Punkt der Mondbahn, siehe Lilith (Astrologie)
 Schwarzer Mond (Roman) (Originaltitel: Strangers), Roman von Dean R. Koontz von 1986

Siehe auch:
 Black Moon